Die Toyota Series Championships 1982 waren ein Tennisturnier der Damen in East Rutherford. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1982 und fand vom 14. bis 19. Dezember 1982 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1982
Tennisturnier in East Rutherford